Tairdzhal kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Yuxarı Tahircal, ort, Qusar, 
 Tahircal, vattendrag, Qusar, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar